Ла Паста има више значења:

 Ла Паста (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Паста (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику